Tinetti ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanna Tinetti (* 1972), italienische Physikerin, Astronomin und Hochschullehrerin
 Jan Tinetti (* 1968), neuseeländische Politikerin der New Zealand Labour Party